Kommunerna i Castellonprovinsen, Spanien, är 135 till antalet. Provinsen Castellon hör till den autonoma regionen Valencia

Provinskod: 12.

I tabellen anges INE-kod, namn, yta i km², befolkning år 2010 och befolkningstäthet inv/km².



Se även 
 Valencia
 Spaniens kommuner

Externa länkar 
 Municipios de la Comunidad Valenciana
 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población

Källor och fotnoter 

Orter i regionen Valencia
Spaniens kommuner
Spaniens provinser